Blondine peut désigner :
 Blondine, un conte merveilleux écrit par la Comtesse de Ségur ;
 Blondine, film français d'Henri Mahé sorti en 1945 ; 
 Blondine au pays de l'arc-en-ciel, une série télévisée d'animation franco-américano-japonaise de 1984 ;
 Blondine au pays de l'arc-en-ciel, un film d'animation américano-japonais de 1985.